Јован Илић може бити:

 Јован Илић, српски књижевник, министар правде и државни саветник Краљевине Србије
 Јован Илић (епископ), владика Српске православне цркве
 Јован Илић (професор географије), српског географа